Athanásios « Thános » Mikroútsikos (), né le  et mort le , est un compositeur et homme politique grec. Il est considéré comme l'un des compositeurs les plus importants de la scène musicale grecque récente.

Biographie

Discographie

Références

Liens externes 

Décès à Athènes